Эммануэ́ль Паю́ (; род. 27 января 1970, Женева) — швейцарский флейтист.

Биография 
Начал учиться игре на флейте в 6 лет. В 1990 году окончил Парижскую консерваторию (у Мишеля Дебоста и Пьера Ива Арто), развивал своё искусство, учась у Андре Жоне и Ореля Николе. В 1989—1992 годах — первая флейта Симфонического оркестра Базельского радио, в 1992 году в Мюнхенском филармоническом оркестре. В 1993 году был приглашён Клаудио Аббадо первой флейтой Берлинского филармонического оркестра, в котором (с перерывом в 2000—2002 гг.) играет до сих пор. Выступал в ансамбле с Ефимом Бронфманом, Стивеном Ковачевичем, Мануэлем Барруэко, Жюльетт Юрель и др.

Репертуар 
А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Телеман, Йозеф Гайдн, Моцарт, Брамс, Рихард Штраус, Сезар Франк, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Хачатурян, Мессиан, Пьяццола, Жоливе, Дютийё, Губайдулина. Исполняет также джазовые композиции.

Признание 
Лауреат конкурсов в Дуино (1988) и Кобе (1989). В 1992 году выиграл Международный конкурс исполнителей в Женеве, завоевав восемь из 12 специальных призов. Удостоен премии фонда Иегуди Менухина, музыкальной премии ЮНЕСКО. Премия «Виктуар де ля мюзик» (1998). Введён в Зал славы журнала Gramophone .

Примечания

Ссылки 
 Барокко на крыльях флейты. Эммануэль Паю в Zankel Hall — Classica.FM.
 Страница на сайте The Flute Connection 

Академические музыканты Швейцарии
Музыканты Берлинского филармонического оркестра
Зал славы Gramophone
Исполнители EMI Classics и Virgin Classics